Трансценденция:

 Трансценденция (философия)
 Трансценденция (психология)
 Трансценденция (религия)
 Трансцендентное число